Сілецька сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Сілецька сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Сілецька сільська рада — Львівська область, Кам'янка-Бузький район
 Сілецька сільська рада — Львівська область, Сокальський район